Анджело Инфанти [ˈandʒelo infanˈti]; (16 февраля 1939 — 12 октября 2010) — итальянский киноактёр. За свою карьеру, продолжавшуюся с 1961 по 2010 годы, снялся более чем в 90 фильмах.

Биография 
Родился в г. Дзагароло (Италия). Первоначально активно участвовал в международных кинопроектах (в частности сыграл роль пастуха Фабрицио в фильме Крёстный отец режиссёра Фрэнсиса Копполы). В семидесятых и восьмидесятых годах XX века в основном снимался в итальянских фильмах различных жанров. Позже он снимался в основном в фильмах и сериалах для телевидения.

За игру в фильме «Borotalco» удостоился премии «Давид ди Донателло» за лучшую мужскую роль второго плана в 1982 году.

Был женат на Эмануэле Роландо, жил с ней до самой смерти. Отец актрисы Росселлы Инфанти (род. 1977).

11 октября 2010 года перенёс сердечный приступ у себя дома в Дзагароло и был госпитализирован в больницу в Тиволи, где на следующий день скончался от остановки сердца, вызванной осложнениями болезни.

Фильмография

Кино 
 Я целую… ты целуешь, режиссёр Пьеро Виварелли (1961)
 Il principe azzurro, серия Le belle famiglie, режиссёр Уго Грегоретти (1964)
 Bianco, rosso, giallo, rosa, режиссёр Massimo Mida (1964)
 Con rispetto parlando, режиссёр Marcello Ciorciolini (1965)
 La ragazzola, режиссёра Giuseppe Orlandini (1965)
 4 dollari di vendetta (Cuatro dólares de venganza), режиссёр Jaime Jesús Balcázar (1966)
 New York chiama Superdrago, режиссёр Джорджо Феррони (1966)
 Ischia operazione amore, режиссёр Vittorio Sala (1966)
 Ballata per un pistolero, режиссёр Alfio Caltabiano (1967)
 Tiffany memorandum, режиссёр Sergio Grieco (1967)
 Amore o qualcosa del genere, режиссёр Dino B. Partesano (1968)
 Gungala la pantera nuda, режиссёр Руджеро Деодато (1968)
 Silvia e l'amore, режиссёр Sergio Bergonzelli (1968)
 Le 10 meraviglie dell'amore, режиссёры Sergio Bergonzelli и Theo Maria Werner (1969)
 Свидание (The Appointment), режиссёр Сидни Люмет (1969) — Антонио
 Violentata sulla sabbia (Le lys de mer), режиссёр Renzo Serrato (1969)
 Dossier 212 - Destinazione morte (La peau de Torpedo), режиссёр Жан Деланнуа (1970)
 Разрыв (La rupture), режиссёр Клод Шаброль (1970)
 Frammenti di paura (Fragment of Fear), режиссёр Ричард Сарафьян (1970)
 Sledge (A Man Called Sledge), режиссёр Вик Морроу (1970) — нет в титрах
 All'ovest di Sacramento (Le juge), режиссёры Federico Chentrens и Жан Жиро (1971)
 Le 24 Ore di Le Mans (Le Mans), режиссёр Lee H. Katzin (1971)
 Io non vedo, tu non parli, lui non sente, режиссёр Марио Камерини (1971)
 Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, режиссёр Луиджи Дзампа (1971)
 Бумаги Валачи, режиссёр Теренс Янг (1972) — Лаки Лучано
 Questa specie d'amore, режиссёр Alberto Bevilacqua (1972)
 Крёстный отец, режиссёр Фрэнсис Коппола (1972) — Фабрицио
 Мужчины, режиссёр Daniel Vigne (1973) — Анж Леони
 По прозвищу Громила, режиссёр Стено (1973) — Фердинандо Скарано
 Le guerriere dal seno nudo, режиссёр Теренс Янг (1973)
 Macrò, режиссёр Стельвио Масси (1974)
 Tutta una vita (Toute une vie), режиссёр Клод Лелуш (1974)
 La casa della paura (The Girl in Room 2A), режиссёр Уильям Роуз (1974)
 Чёрная Эммануэль, режиссёр Bitto Albertini (1975) — Джанни Даниэли
 Граф Монте-Кристо, режиссёр David Greene (1975)
 Il soldato di ventura, режиссёр Паскуале Феста-Кампаниле (1976)
 I soliti ignoti colpiscono ancora - E una banca rapinammo per fatal combinazion (Ab morgen sind wir reich und ehrlich), режиссёр Franz Antel (1976)
 Emanuelle nera 2, режиссёр Bitto Albertini (1976)
 Il corsaro nero, режиссёр Серджо Соллима (1976)
 Poliziotto sprint, режиссёр Stelvio Massi (1977)
 Controrapina (The Rip Off), режиссёр Антонио Маргерити (1978)
 John Travolto... da un insolito destino, режиссёр Нери Паренти (1979)
 Ammazzare il tempo, режиссёр Domenico Rafele (1979)
 Piedone d'Egitto, режиссёр Steno (1980)
 Razza selvaggia, режиссёр Pasquale Squitieri (1980)
 Bianco, rosso e Verdone, режиссёр Карло Вердоне (1981)
 La belva dalla calda pelle, режиссёр Bruno Fontana (1981)
 Borotalco, режиссёр Carlo Verdone (1982)
 Attila flagello di Dio, режиссёры Кастеллано и Пиполо (1982)
 Путешествие с папой, режиссёр Альбе́рто Со́рди (1982) — Джанни
 История Пьеры, режиссёр Марко Феррери (1983) — Тито
 Алое и чёрное, режиссёр Джерри Лондон (1983) — отец Морозини
 Il ritorno di Black Stallion (The Black Stallion Returns), режиссёр Robert Dalva (1983)
 Vediamoci chiaro, режиссёр Luciano Salce (1984)
 Assisi Underground (The Assisi Underground), режиссёр Alexander Ramati (1985)
 Леди-ястреб, режиссёр Ричард Доннер (1985)
 Una spina nel cuore, режиссёр Альберто Латтуада (1986)
 Дело Назаретянина, режиссёр Дамиано Дамиани (1986) — Трифон
 L’estate sta finendo, режиссёр Bruno Cortini (1987)
 Sottozero, режиссёр Джан Луиджи Полидоро (1987)
 Netchaïev est de retour, режиссёр Жак Дере (1991)
 Money - Intrigo in nove mosse (Money), режиссёр Steve Hilliard Stern (1991)
 Охрана, режиссёр Ricky Tognazzi (1993)
 Alto rischio, режиссёр Stelvio Massi (1993)
 La vengeance d'une blonde, режиссёр Жанно Шварц (1994)
 Carogne, режиссёр Enrico Caria (1995)
 Diapason, режиссёр Antonio Domenici (2001)
 Осиное гнездо, режиссёр Флоран Эмилио Сири (2002)
 Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni, режиссёр Ferdinando Vicentini Orgnani (2003)
 Silenzio, режиссёр Giuliana Cau e Valentina De Amicis (2006) — короткометражный
 Il punto rosso, режиссёр Marco Carlucci (2006)
 Senza ombra di dubbio, режиссёр Alessandro Zonin (2008) — короткометражный
 Il seme della discordia, regia di Pappi Corsicato (2008)
 Ex, режиссёр Fausto Brizzi (2009)
 Письма к Джульетте, режиссёр Гари Виник (2010)
 Backward, режиссёр Max Leonida (2010)
 Prigioniero di un segreto, режиссёр Carlo Fusco (2010)

Телевидение 
 Граф Монте-Кристо (телефильм (1975)) — Джакопо
 All'ombra della grande quercia — мини-телесериал (1984)
 Спрут, режиссёр Дамиано Дамиани — телесериал (1984) — Санте Чиринна
 Sogni e bisogni, режиссёр Sergio Citti — мини-телесериал (1985)
 Il cugino americano, режиссёр Giacomo Battiato — телефильм (1986)
 Uomo contro uomo, режиссёр Серджо Соллима — мини-телесериал (1989)
 Il prezzo della vita, режиссёр Stefano Reali — телефильм (1995)
 Donna, режиссёр Gianfranco Giagni — телесериал (1996)
 Stiamo bene insieme, режиссёры Elisabetta Lodoli и Vittorio Sindoni — мини-телесериал (2000)
 Per amore per vendetta, режиссёр Mario Caiano — мини-телесериал (2000)
 Don Matteo, режиссёр Giulio Base — телесериал, 1-я серия (2002)
 A casa di Anna, режиссёр Enrico Oldoini — телефильм (2004)
 Padre speranza, режиссёр Ruggero Deodato — телефильм (2005)
 Gente di mare 2, режиссёры Giorgio Serafini и Andrea Costantini — телесериал (2007)
 Il capitano 2, режиссёр Vittorio Sindoni — телесериал (2007)

Видеоклипы 
 песня Un tempo piccolo исполнитель Tiromancino (2005)

Примечания

Ссылки 
 
 Анджело Инфанти на www.allmovie.com

Актёры Италии